Portál (z latinského porta, brána) má více významů:

 portál (architektura) – architektonickými nebo jinými výtvarnými prvky ozdobené orámování vstupu do významné, obvykle veřejné budovy, např. do katedrály.
 portál (divadlo) – pohledové orámování divadelního jeviště, v němž bývá zavěšena divadelní opona
 portál (jeskyně) – vstup do jeskyně
 internetový portál – webové stránky poskytující mnoho odkazů na další weby, výchozí bod pro prohlížení webstránek
 portál (webaplikace) – Webová aplikace, například portletový kontejner, aplikační server s vícevrstvou architekturou sdružující do jediné webové stránky dílčí portálové aplikace, například portlety
 Portál (nakladatelství) – pražské nakladatelství věnující se hlavně pedagogice, psychologii, výchově apod.
 N-D-S 77a Portál – vchodový objekt dělostřelecké tvrze Dobrošov
 portál ve hře Ingress, kudy na svět proudí tajemná energie XM

jmenný prostor na Wikipedii
 Wikipedie:Portál – vysvětlení pojmu
 :Kategorie:Wikiportály – automatický seznam všech dosavadních portálů na Wikipedii

Externí odkazy